Hogeland, de streek in de Nederlandse provincie Groningen ten noorden van het Reitdiep en het Damsterdiep.
Het Hogeland, gemeente in dit gebied.
Het Hoogeland (Medemblik), een buurtschap en weg in de gemeente Medemblik, in de Nederlandse provincie Noord-Holland.
Het Hoogeland (buitenplaats), een 19e-eeuwse buitenplaats in de stad Utrecht.
Openluchtmuseum Het Hoogeland, een museum in het Groninger dorp Warffum.